Németország
Nindorf, település Schleswig-Holstein tartomány Rendsburg-Eckernförde járásában
Nindorf, település Schleswig-Holstein tartomány Dithmarschen járásában